Ваља Лунга има више значења:

 Ваља Лунга (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Лунга (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ваља Лунга (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ваља Лунга (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Ваља Лунга (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Ваља Лунга (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Ваља Лунга (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Ваља Лунга (Алба), општина у округу Алба у Румунији
 Општина Ваља Лунга (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији